Бокх II (; умер в ) — царь Мавретании, правивший приблизительно с 49 по 33 год до н. э.

Сын мавретанского царя Бокха I. В 49 году до нашей эры, будучи противником партии Гнея Помпея, получил титул царя от Гая Юлия Цезаря .

В 46 году до н. э. Бокх II во время африканской войны заставил царя Нумидии и Гетулии Юбу I отпасть от Квинта Цецилия Метелла Пия Сципиона Назики и за это получил от Юлия Цезаря часть принадлежавшей , союзнику Юбы, страны, которую, однако, вскоре захватил сын Массиниссы, .

В борьбе между Марком Антонием и Октавианом Августом Бокх стал на сторону последнего и низложил с престола своего брата, приверженца Антония.

Бокх II умер в 33 году до нашей эры. После смерти Бокха II Мавретания была превращена в римскую провинцию.

Примечания

Литература 
 Саллюстий, Югуртинская война, 80—120
 Плутарх, Марий, 8—32.
 

Цари Мавретании
Правители Африки I века до н. э.